Meira steht für:

 Meira (Comarca), Comarca in Galicien, Spanien
 Meira (Lugo), Gemeinde in der Provinz Lugo
 Kloster Meira, ehemalige Zisterzienserabtei
 Meira (Gattung), eine Gattung der Brandpilze

Meira ist der Familienname folgender Personen:
 Cristèle Alves Meira (* 1983), französisch-portugiesische Filmregisseurin, Theaterregisseurin und Drehbuchautorin.
 Fernando Meira (* 1978), portugiesischer Fußballspieler
 Homero Leite Meira (1931–2014), brasilianischer Geistlicher, Altbischof von Irecê
 João Diogo Serpa Meira (* 1987), portugiesischer Fußballspieler
 José Osvaldo de Meira Penna (1917–2017), brasilianischer Schriftsteller und Diplomat
 Marco César Meira Naslausky (* 1940), brasilianischer Diplomat
 Raimundo Enes Meira (1866–1946), portugiesischer Offizier und Politiker
 Tarcísio Meira (* 1935), brasilianischer Schauspieler
 Vítor Meira (* 1977), brasilianischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Maira
 Meyra